Rahaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rahaluoto (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Rahaluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Rahaluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar